Улица Аксо Колиева — улица во Владикавказа, Северная Осетия, Россия. Находится в Иристонском муниципальном округе между улицами Алибека Кантемирова и Комсомольской. Начинается от улицы Алибека Кантемирова.

Улицу Аксо Колиева пересекают улицы Койбаева и Кутузова.

Названа именем осетинского просветителя Аксо Бесаевича Колиева.

Улица сформировалась в конце XIX века. Впервые отмечена как «Южная улица» на плане города Орджоникидзе от 1937 года. 24 октября 1998 года городской совет переименовал Южную улицу в улицу Аксо Колиева.

Примечания

Источники 
 Владикавказ. Карта города, 2011.
 Кадыков А. Н. Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник. — Владикавказ: Респект, 2010. — С. 18— 20 — ISBN 978-5-905066-01-6

А